Möckern è il nome delle seguenti località:
 Möckern – città tedesca della Sassonia-Anhalt
 Möckern – comune tedesco della Turingia
 Möckern – frazione della città tedesca di Rheinsberg (Brandeburgo)